Miejscowości w USA:
 Plainfield – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Plainfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Plainfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Plainfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Plainfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Plainfield – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Plainfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Plainfield – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Plainfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Plainfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Plainfield – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Plainfield – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Plainfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Plainfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Plainfield – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Plainfield (ang. Plainfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Plainfield (ang. Plainfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Plainfield (ang. Plainfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Plainfield (ang. Plainfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Plainfield (ang. Plainfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Plainfield (ang. Plainfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara